Dit is een lijst van restaurants in de regio Den Haag die een Michelinster hebben of in het verleden er een gehad hebben. De lijst hieronder toont de restaurants op basis van de historisch hoogste waardering.

3 sterren 
 Geen

2 sterren 
 Geen

1 ster 
 Calla's
 Le Cirque
 Corona
 't Ganzenest (Rijswijk)
 HanTing Cuisine
 Hoornwijck
 The House of Lords
 Queen Garden
 Royal
 Saur
 Savelberg (Voorburg)
 Seinpost (Scheveningen)
 Vreugd en Rust (Voorburg)

Groene ster 
 Triptyque (Wateringen) 

Michelinster

Referenties